DeWitt kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount DeWitt,

USA 

 DeWitt, Michigan, ort, Clinton County, 
 De Witt (ort i USA, Nebraska), Saline County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar